Hammerl ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Hammerl (* 1957), österreichische Historikerin und Geographin
 Clara Hammerl (1858–1931), Reformpädagogin und erste weibliche Leitung eines Kreditinstituts in Spanien
 Elfriede Hammerl (* 1945), österreichische Journalistin und Schriftstellerin
 Franz Hammerl (1919–2001), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Franz Josef Hammerl (1896–1948), deutscher Historiker
 Gregor Hammerl (* 1942), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hubert Hammerl (* 1971), österreichischer Triathlet
 Jessica Hammerl (* 1988), deutsche Eishockeyspielerin
 Josef Hammerl (* 1932), österreichischer Radrennfahrer
 László Hammerl (* 1942), ungarischer Sportschütze
 Marianne Hammerl (1959–2008), deutsche Psychologin
 Walter Hammerl (1952–1981), österreichischer Musiker

Hämmerl ist der Familienname von:
 Johann Georg Hämmerl (1770–1838), oberpfälzer Kirchenmaler, Graphiker und Fassmaler

Hammerl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hammerl (Gemeinde Grünbach), Ortschaft von Grünbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hammerl (Gemeinde Frohnleiten), Gemeindeteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hammerl (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark